Leiden steht für:
 Beschwerden durch Krankheit oder andere Störungen, siehe Leidensdruck
 Erleben von Leid
 Leiden (Stadt), Stadt in den Niederlanden
 Leiden (Gestratz), Ortsteil der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 (12490) Leiden, Asteroid des Hauptgürtels

Personen:
 Jan van Leiden (1509–1536), Wanderprediger der Täufer, König des Täuferreichs von Münster
 Misch Da Leiden (* 1948), luxemburgischer Maler und Serigrafist

Siehe auch:

 Faktor-V-Leiden-Mutation, Risikofaktor für die Thromboseneigung
 Grad Leiden
 Leide
 Leiden Christi
 Leyden
 Layden